Daguan (chinesischer Ortsname) bezeichnet:

den Stadtbezirk Daguan (大观区) der Stadt Anqing in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Daguan (Anqing)
den Kreis Daguan (大关县) der bezirksfreien Stadt Zhaotong in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Daguan (Zhaotong)
die Großgemeinde Daguan (大观镇) der Stadt Dujiangyan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Daguan (Dujiangyan)
die Großgemeinde Daguan (大观镇) im Stadtbezirk Liangping in der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Daguan (Liangping)
die Großgemeinde Daguan (大观镇) im Stadtbezirk Nanchuan in der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Daguan (Nanchuan)
die Großgemeinde Daguan (大观镇) im Stadtbezirk Nanxi in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Daguan (Nanxi)
die Großgemeinde Daguan (大关镇) im Kreis Qianxi in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Daguan (Qianxi)
die Großgemeinde Daguan (大关镇) der Stadt Tongcheng in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Daguan (Tongcheng)
die Gemeinde Daguan (大观乡) im Stadtbezirk Jialing in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Daguan (Jialing)
die Gemeinde Daguan (大观乡) im Kreis Wangmo in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Daguan (Wangmo)
das Straßenviertel Daguan (大关街道) im Stadtbezirk Gongshu in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Daguan (Gongshu)
das Straßenviertel Daguan (大观街道) im Stadtbezirk Wuhua in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Daguan (Wuhua)